Partei der Nationalen Einheit steht für folgende Organisationen:

 Partei der Nationalen Einheit (Kongo)
 Partei der nationalen Einheit (Myanmar)
 Hlinkas Slowakische Volkspartei – Partei der Slowakischen Nationalen Einheit, früherer Name für Hlinkas Slowakische Volkspartei
 Innere Mazedonische Revolutionäre Organisation – Demokratische Partei für Mazedonische Nationale Einheit
 Mongolische Nationale Einheitspartei
 National Union Party, Sammlungspartei zur Präsidentschaftswahl von 1864 in den USA
 National Unity Party (Kanada)
 National Unity Party (Philippinen)
 National Unity Party (Sierra Leone)
 National Unity Party (Vanuatu)
 Nemzeti Egység Pártja, anderer Name der Egységes Párt, Ungarn
 Parti de l’Unité nationale (Haiti)
 Partido de Unidad Nacional (Dominikanische Republik)
 Partido Social de Unidad Nacional, Kolumbien
 Partido Unidade Nacional, Osttimor
 Party of National Unity (Fidschi)
 Party of National Unity (Kenia)
 Strana národní jednoty, Tschechoslowakei
 Ulusal Birlik Partisi, Nordzypern